Те́рская о́бласть — административная единица Российской империи, существовавшая в 1860—1920 годах.

Административный центр — город Владикавказ.

География 
Занимала территорию от реки Кума на западе, до реки Сулак на востоке, и от реки Терек на севере до Главного Кавказского хребта на юге.

История 

С 1860 года — административно-территориальная единица России (создана по указу императора Александра II, положение об управлении областью утверждено в 1862 году). В состав области изначально входили восемь округов: Аргунский, Ингушский, Ичкеринский, Кабардинский, Кумыкский, Нагорный, Осетинский и Чеченский.

29 ноября 1866 года заштатный город Моздок отчислен от Ставропольской губернии к Терской области.

9 декабря 1867 года город Кизляр с частью уезда отчислен от Ставропольской губернии к Терской области.

В 1868 году от Ставропольской губернии к Терской области отчислен заштатный город Георгиевск.
В 1869 году Кумыкский и Нагорный округа были объединены в Хасавюртовский округ.

В 1870 году в Терской области были проведены административные преобразования. Осетинский и Ингушский округа были объединены в один Владикавказский округ. Округа были разделены на участки. Были образованы 7 округов: Аргунский, Веденский, Владикавказский, Георгиевский, Грозненский, Кизлярский и Хасавюртовский. В 1874 году к Терской области присоединен город Пятигорск. В 1874 году Георгиевский округ переименован в Пятигорский округ .

Областное правление открыто  (указ Правительствующего сената от ).  область преобразована и передана в ведение Военного министерства согласно высочайшему указу Правительствующего сената  года.

В 1882 году Пятигорский округ разделен на два — Пятигорский и Нальчикский. КМВ вошли в состав Пятигорского округа с центром в Пятигорске.

В 1888 году было реформировано военно-народное управление, Терская область была разделена на три отдела — Кизлярский, Пятигорский и Сунженский, и четыре округа: Нальчикский, Владикавказский, Грозненский и Хасавюртовский.

В 1899 году был образован Моздокский отдел.

В 1905 году Сунженский отдел, в котором проживали казаки и ингуши, был временно разделён на Сунженский казачий округ и на Ингушский (Назрановский) округ, в 1909 году Ингушский и Сунженский округа были официально разделены.

В марте 1920 года Терская область была ликвидирована.

20 января 1921 на территории бывшей Терской области были образованы Горская АССР и Терская губерния. В состав Горской АССР первоначально входило 8 округов (Балкарский, Дигорский, Ингушский, Кабардинский, Карачаевский, Осетинский, Сунженский и Чеченский) и 2 автономных города — Владикавказ и Грозный. В 1922 году Дигорский округ вошёл в состав Осетинского. В дальнейшем из Горской АССР вышли автономные округа (преобразованные затем в автономные области): Кабардинский (1 сентября 1921), Карачаевский (12 января 1922), Балкарский (16 января 1922), Чеченский (30 ноября 1922).

С конца 1922 по 1924 года Горская АССР представляла собой автономную республику в составе трёх округов — Осетинского, Ингушского и Сунженского. 7 июля 1924 года Горская АССР была упразднена.

Помимо указанных северокавказских республик, полностью расположенных в пределах бывшей Терской области, часть её территории в настоящее время входит в Ставропольский край и Дагестан.

Административное деление 
В 1899 году в состав области входило 8 округов (отделов):

С 1905 года Терская область стала делиться на 4 отдела: Пятигорский, Моздокский, Кизлярский и Сунженский и 6 округов: Владикавказский, Хасавюртовский, Нальчикский, Грозненский, Веденский и Назрановский. Территория собственно Терского казачьего войска делилась в военном отношении на 4 полковых округа — Волгский, Горско-Моздокский, Сунженско-Владикавказский и Кизляро-Гребенской, территория эта занимала около 2 009 047 га и состояла из: а) земель войскового запаса, б) общественных станичных наделов и в) пожалованных, взамен пенсии, участков офицерам и чиновникам войскового сословия.

Органы власти 
 Начальники области

 Губернаторы

 Вице-губернатор

 Помощники начальника области

Население 
Национальный состав по языку в 1897 году:

К 1913 году великороссы и малороссы составляли уже 43 % населения области.

Символика 
Герб Терской области Российской империи, утверждён 15 марта 1873 г. — «В чёрном щите серебряная волнообразная перевязь влево, за которой Императорский штандарт на золотом древке. Щит увенчан древней царской короной и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Александровской лентою».

См. также 
 Терские казаки

Примечания

Ссылки 

 
 М. А. Караулов 2-й. 
 (, книги по истории Терской области XIX—XX века Адрес-Календари, Сборники, PDF).

 
Области Российской империи
Появились в 1860 году в России
Административные единицы, образованные в 1860 году
Административные единицы, упразднённые в 1920 году